Быново — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Быново — деревня в Быховском районе Могилёвской области.
 Быново — деревня в Чаусском районе Могилёвской области.